Horvath oder Horváth steht für:
 Horvath (Familienname) (Horváth), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Pálóczi Horváth, Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Horvath Island, Insel in Antarktika
 Horváth & Partners, deutsche Managementberatungsfirma

Siehe auch:
 Horvat
 Horwath
 Hrovat